Džbánov je název více sídelních útvarů a územních celků:

 Džbánov (okres Ústí nad Orlicí), obec v okrese Ústí nad Orlicí, do roku 1988 nazývána Džbánov u Vysokého Mýta
 Džbánov (Voděrady), vesnice, část obce Voděrady v okrese Ústí nad Orlicí

Externí odkazy